Foster House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Foster House (Alabama), ID-Nr. 98001021
 Foster House (303 N. Hervey St., Hope, Arkansas), ID-Nr. 82000825
 Foster House (420 S. Spruce St., Hope, Arkansas), ID-Nr. 91000683
 Foster House (Texas), ID-Nr. 80004123